Ко́тов () — русская фамилия, образованная от слова «кот», а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 Котов, Андрей Николаевич (род. 1963) — российский барабанщик, участник группы «Агата Кристи».

Б

В 
 Котов, Вадим Евгеньевич (род. 1938) — советский и российский специалист в области информатики, член-корреспондент РАН.
 
 Котов, Вениамин Алексеевич (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Котов, Виктор Иосифович (1927—1994) — советский художник, живописец.
 Котов, Виталий Яковлевич (род. 1944) — председатель Законодательного собрания Владимирской области.

Г

Е

И 
 
 Котов, Илья Спиридонович (1912—1961) — полярный лётчик, Герой Советского Союза.

К 
 Котов, Кирилл Александрович (род. 1992) — российский гандболист.

М

Н 
 Котов, Никита Дмитриевич (1915—1979) — Герой Советского Союза.
 
  (род. 1965) — американский химик.

О 
 Котов, Олег Валериевич (род. 1965) — российский космонавт, Герой Российской Федерации.

П 
 
 Котов-Легоньков, Павел Михайлович (1899—1970) — советский военный деятель, генерал-полковник (1961).

Р 
 Котов, Рейн (род. 1965) — эстонский кинооператор.

С

Т 
 Котов, Тихон Иванович (1895—1923) — украинский советский математик, профессор Харьковского института народного образования.

Ф 
 Котов, Федот Афанасьевич (XVII век) — московский купец, автор записок о путешествии в Персию.
 
 Котов, Филипп Юрьевич (род. 1989) — российский актёр.

Ю

Я 
 Котов, Яков Михайлович (1921—1990) — Герой Советского Союза.



Населённые пункты

Россия 
 Котов — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

Украина 
 Котов — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Котов — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Котов — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Котов — село в Козелецком районе Черниговской области.

Прочее 
 Сергей Котов — патрульный корабль проекта 22160 ВМФ РФ.

См. также

Примечания